

Toponyme 

 Vedea, commune située dans le județ d'Argeș ;
 Vedea, commune située dans le județ de Giurgiu ;
 Vedea, commune située dans le județ de Teleorman.

Voir aussi 
 Vedea, rivière en Roumanie.